Alois Nebel bezeichnet:

 Alois Nebel (Graphic Novel), eine Graphic-Novel-Trilogie von Jaroslav Rudiš und Jaromír Svejdík
 Alois Nebel (Film), einen auf dieser Trilogie basierenden tschechischen Film aus dem Jahr 2011